Pahi peut aussi faire référence à : 
 Un pahi est un voilier traditionnel tahitien
 Páhi, un village en Hongrie
 Pahi (rivière), une rivière en Nouvelle-Zélande
 Pahi est une localité de la région du Northland,dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.